Jean-Baptiste Corot, Franse schilder
 Corot (project), een ruimtevaartproject